Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jakob Hlasek che ha battuto in finale John McEnroe 7-6(4), 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Stich (primo turno)
 Karel Nováček (quarti di finale)
 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Petr Korda (secondo turno)

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Jakob Hlasek (campione)
 Aleksandr Volkov (semifinali)
 John McEnroe (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1991
ATP Tour 1991